Het ATP-toernooi van Hamburg 2014 (met de officiële naam Bet-at-home Open) werd gespeeld van 14 tot en met 20 juli 2014. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Het enkelspel werd gewonnen door Leonardo Mayer. Hij versloeg in de finale David Ferrer met 6-7(3), 6-1 en 7-6(4). Het dubbelspel werd gewonnen door Marin Draganja en Florin Mergea. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 6-4 en 7-5.

Het toernooi van 2014 trok iets meer dan 60.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg